Falaguera puede referirse a:
 El nombre común de la planta Dryopteris filix-mas;
 El nombre común de la planta Pteridium aquilinum.